Le Sonnet 33 est l'un des 154 sonnets écrits par le dramaturge et poète William Shakespeare.

Texte original 
Texte et typographie originale : FVll many a glorious morning haue I ſeene,
Flatter the mountaine tops with ſoueraine eie,
Kiſſing with golden face the meddowes greene;
Guilding pale ſtreames with heauenly alcumy:
Anon permit the baſeſt cloudes to ride,
With ougly rack on his celeſtiall face,
And from the for-lorne world his viſage hide
Stealing un'eene to weſt with this diſgrace:
Euen ſo my Sunne one early morne did ſhine,
With all triumphant ſplendor on my brow,
But out alack,he was but one houre mine,
The region cloude hath mask'd him from me now.
   Yet him for this,my loue no whit diſdaineth,
   Suns of the world may ſtaine,whë heauens ſun ſtainteh.

Notes et références 

033